Сталево:
 Сталево — село в Болгарии.
 Сталево (лекарственное средство) — торговая марка комбинированного лекарственного средства.